Марија-Тереза-Шарлота од Француске () је рођена 19. децембра 1778, у Версају, као најстарије дете француске краљице Марије Антоанете и краља Луја XVI.

Биографија 
Удала се 1799, за Луја XIX. Име је добила по њеној баки Марији Терезији. Неко време је с породицом провела у затвору али је за разлику од својих родитеља и млађег брата, преживела француску револуцији. Умрла је 19. октобра 1851, у Ланценкирхену а сахрањена је у манастиру Костањевица, у Словенији.

Породично стабло

Породица

Супружник

Спољашње везе 

Рођени 1778.
Умрли 1851.
Династија Бурбон
Француске краљице